Balcarce är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Havet är nära Balcarce åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Balcarce. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Gabriel de Castilla Spanish Antarctic Station,  kilometer väster om Balcarce.

Kommentarer

Källor 

Halvöar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis